Bemelmans ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Bemelmans (1898–1962), US-amerikanischer Schriftsteller und Illustrator
 Ruben Bemelmans (* 1988), belgischer Tennisspieler

Siehe auch: Beemelmans